Українець — представник чоловічої статі народу українці
 «Українець» — журнал, виданий Михайлом Максимовичем у 1859 та 1864 роках
 «Українець» — тижневик для українських остарбайтерів, який видавав Німецький Фронт Праці у 1942—1945 роках
 «Українець» — післявоєнний тижневик націоналістичного напрямку

 Українець — село, Братський район, Миколаївська область, Україна
 Українець — присілок, Звіриноголовський округ, Курганська область, Росія

Див. також 
 Українець (прізвище)
 Українка
 Українці